Плавинище () — село,
Плавинищенский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924187301. Население по переписи 2001 года составляло 1139 человек.

Является административным центром Плавинищенского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Борозенка,
Загребелье,
Кононенково и
Сененково.

Географическое положение 
Село Плавинище находится на правом берегу реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Загребелье,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположен город Ромны,
на противоположном берегу — село Герасимовка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 Село Плавинище впервые в исторических документах вспоминается в 1709 году.
 Неподалёку от села Плавинище обнаружен курганный могильник скифских времен.

Экономика 
 Тепличное хозяйство.
 Завод «Слобожанская строительная керамика».
 ГП «Ромны-инвест».

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.

Примечания